Białoruska Republika Ludowa
 Real brazylijski według nomenklatury ISO 4217